Переможниця кубка світу з біатлону 2019–20 у загальному заліку серед жінок визначатиметься за результатами 24 гонок упродовж 9 етапів кубка світу та чемпіонату світу. Її буде нагороджено «Великим кришталевим глобусом». Заплановано 9 спринтів, 6 гонок переслідування, 6 мас-стартів та 3 класичні індивідуальні гонки.

Лауреати попереднього сезону

Гонки
{| class="wikitable" width=85%
|Гонка:
|!align="center" bgcolor="gold"|Золото:
|!align="center" bgcolor="silver"|Срібло:
|!align="center" bgcolor="CC9966"|Бронза:
|-
|Естерсунд, спринт 7,5 км
|Доротея Вірер<small> 
|Марте Ольсбу-Рейселанн<small> 
| Маркета Давідова<small> 
|-
|Естерсунд, індивідуальна гонка 15 км
|Жустін Бреза<small> 
|Юлія Джима<small> 
|Жулья Сімон<small> 
|-
|Гохфільцен, спринт 7,5 км
|Доротея Вірер<small> 
| Інгрід-Ланнмарк Тандреволл <small> 
| Світлана Миронова <small>
|-
|Гохфільцен, переслідування 10 км
|Тіріль Екгофф<small>
| Ганна Еберг <small> 
| Інгрід-Ланнмарк Тандреволл <small> 
|-
|Аннесі, спринт 7,5 км
|Тіріль Екгофф<small> 
| Жустін Бреза <small>
| Маркета Давідова <small>
|-
|Аннесі, переслідування 10 км
|Тіріль Екгофф <small> 
| Інгрід-Ланнмарк Тандреволл <small> 
| Лена Гекі <small> 
|-
|Аннесі, мас-старт 12,5 км
|Тіріль Екгофф <small> 
|Доротея Вірер <small> 
|Лінн Перссон <small>
|-
|Обергоф, спринт 7,5 км
|<small> 
|Деніз Геррманн<small> 
|Жулья Сімон<small> 
|-
|Обергоф, мас-старт 12,5 км
| Кайса Мякяряйнен<small>
|Тіріль Екгофф<small> 
|Марте Ольсбу-Рейселанн<small> 
|-
|Рупольдінг, спринт 7,5 км
|Тіріль Екгофф<small> 
| Ганна Еберг <small>
| Доротея Вірер <small>
|-
|Рупольдінг, переслідування 10 км
|Тіріль Екгофф<small> 
| Пауліна Фіалкова <small>
| Ганна Еберг <small>
|-
|Поклюка, індивідуальна гонка 15 км
|Деніз Геррманн<small> 
|Ганна Еберг<small> 
|Анаїс Бескон<small> 
|-
|Поклюка, мас-старт 12,5 км
| Ганна Еберг<small>
|Ліза Вітоцці<small> 
|Анаїс Бескон<small> 
|-
| Чемпіонат світу, Антерсельва, спринт 7,5 км
|Марте Ольсбу-Рейселанн
|Сьюзен Данклі
|Луціє Харватова
|-
| Гонка переслідування 10 км
|Доротея Вірер
|Деніз Геррманн
|Марте Ольсбу-Рейселанн
|-
| Індивідуальна гонка 15 км
|Доротея Вірер
|Ванесса Гінц>
|Марте Ольсбу-Рейселанн
|-
|-
| Мас-старт 12,5 км
|Марте Ольсбу-Рейселанн
|Доротея Вірер
|Ганна Еберг
|-
|Нове Место, спринт 7,5 км
|Денізе Геррманн
|Анаїс Бескон
|Маркета Давідова
|-
| Мас-старт 12,5 км
|Тіріль Екгофф
|Ганна Еберг
|Франциска Пройс
|-
|Контіолагті, спринт 7,5 км
|Деніз Геррманн
|Франциска Пройс
|Тіріль Екгофф
|-
| Переслідування 10 км
|Жулья Сімон
|Селіна Гаспарен
|Ліза Вітоцці
|-
|Гольменколлен, спринт 7,5 км
| colspan="6" rowspan = "3"  align="middle" | Скасовано через пандемію коронавірусу
|-
|Гольменколлен, переслідування 10 км
|-
|Гольменколлен, мас-старт 12,5 км
|}

 Нарахування очок Система нарахування очок у спринтерських гонках, гонках переслідування та класичних індивідуальних гонкахСистема нарахування очок в мас-стартах''

Підсумкова таблиця

Примітки 

Кубок світу з біатлону 2019-20
2020 у біатлоні
2019 у біатлоні